Dino Williams (1990. március 31. –) jamaicai labdarúgó, a Montego Bay United csatára.

1990-ben született személyek
Jamaicai labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Élő személyek